Niemcy:
 Obermichelbach – dzielnica gminy Wittelshofen w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ansbach
 Obermichelbach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Fürth

Zobacz też:
 Obermichelbach-Tuchenbach